Теплообменник — российское машиностроительное предприятие. Полное наименование — Акционерное общество «Производственно-конструкторское объединение „Теплообменник“». Штаб-квартира компании расположена в Ленинском районе города Нижний Новгород.

История 
В XIX веке в подмосковном селе Солнечная гора (ныне город Солнечногорск Московской области) была открыта самоткацкая бумажная фабрика, в 1933 году — Государственный союзный автономный завод № 2 Главшвейпрома Наркомата лёгкой промышленности СССР. В годы первых пятилеток XX века завод осваивает производство спасательных и грузовых парашютов. С 1939 года носит имя лётчика Героя Советского Союза М. М. Громова. В конце 1940 года завод был переименован в «Государственный союзный завод № 469 им. М. М. Громова» с организацией производства радиаторов.

Постановлением Совета по эвакуации и приказом НКАП СССР завод № 469 эвакуирован из города Солнечногорска в город Горький.

Эвакуация проходила с 19 октября по 8 ноября 1941 года. Завод создавался на «пустом» месте, расположившись между Горьковским автозаводом и заводом «Двигатель революции». Но уже 28 ноября 1941 года завод изготовил первую партию изделий. С 1943 года на заводе внедрялись поточно-конвейерные линии и новые производственные процессы, позволявшие увеличивать выпуск продукции. За счёт энтузиазма и ударного труда работников завод вышел в число передовых в отрасли.

В 1945 году завод награждён орденом Красной Звезды за образцовое выполнение заданий правительства . 1641 работник награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941—1945 гг.».

С середины 1950-х годов завод налаживает производство изделий для систем жизнеобеспечения, увеличивается номенклатура изделий теплотехнического назначения. Начало технического перевооружения в 1959 году связано с освоением жидкостных газификаторов с принципиально новыми конструктивными решениями для кислородных и азотных систем. В сжатые сроки завод освоил и начал выпускать новые изделия — теплообменники, турбохолодильники и другие.

В декабре 1960 года организован Филиал ОКБ-124 ГКАТ города Москва, для оказания технической помощи заводу в освоении изделий, модернизации идущих в производстве изделий, разработке новых образцов техники.

В 1980-е годы освоен производство высокотемпературных теплообменников из нержавеющих сталей. 

В 1990-е годы завод проектирует и выпускает комплектующие для автомобильной промышленности, газовые водогрейные колонки «Астра».

С начала 2000-х предприятие занимается разработкой и производством систем жизнеобеспечения.

Собственники и руководство 
Основные владельцы компании: В. В. Тятинькин, генеральный директор — главный конструктор АО ПКО «Теплообменник».

Производственная кооперация 
 ПАО «Корпорация „Ирку́т“»
 ПАО Казанский вертолётный завод

Примечания

Литература

Ссылки 
 
  История промышленности России в фотографиях: ПАО ПКО «Теплообменник» 11 апреля 2017 
  «Нижегородцы в истории космонавтики» Газета «Большая Волга» № 14(04) — электронная версия 16 апреля 2003 года № 14 
 Встреча под звёздами. Нижегородская правда. Сетевое издание. 03.05.2011 

Предприятия Нижнего Новгорода
Компании Нижнего Новгорода
Авиастроительные компании России
Предприятия авиационной промышленности СССР
Предприятия машиностроительной промышленности СССР
Ленинский район Нижнего Новгорода
Организации, награждённые орденом Красной Звезды